ICE je lahko:

 Motor z notranjim zgorevanjem (angleško Internal combustion engine)
 ICE 3, družina nemških hitrih vlakov